Can Frigola (Cassà de la Selva), construcció al municipi de Cassà de la Selva (Gironès)  
 Can Frigola (Cornellà del Terri), masia a Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) 
 Can Frigola (Fontcoberta), mas al municipi de Fontcoberta (el Pla de l'Estany)
 Can Frigola (Porqueres), mas a Mata (Porqueres, el Pla de l'Estany)
 Arbreda de Can Frigola, indret al municipi de Fontcoberta (el Pla de l'Estany)